Slovo stopař nebo stopařka může znamenat:

původně
 osoba nebo zvíře (zejména pes) sledující člověka nebo zvěř podle zanechaných mechanických, pachových nebo jiných stop

v přeneseném významu
 osoba cestující autostopem

v odvozených významech
 stopař – neoficiální název mnoha dětských a mládežnických organizací zabývajících se pobytem v přírodě
 elektronický stopař zvěře – elektronická pomůcka pro lovce a myslivce
 Stopař – česká společenská desková hra od Výrobního družstva invalidů DISK

v kultuře
 Stopař – kniha z roku 1840, třetí díl románové pentalogie amerického spisovatele Jamese Fenimora Coopera
 stopař Děrsu Uzala – hlavní hrdina knihy z roku 1923 od sovětského spisovatele Vladimira Klavdijeviče Arseňjeva
 Stopař – český film z roku 1978
 Stopařův průvodce po Galaxii – britská sci-fi satirická kniha z roku 1978
 Smrt stopařek – český film z roku 1979
 Stopař – americký film z roku 1986 s Rutgerem Hauerem.
 Stopař – norský/sámský film režiséra Nilse Gaupa.
 Stopařův průvodce po Galaxii – britsko-americký film z roku 2005 podle výše uvedené stejnojmenné knihy
 Stopař – americký film z roku 2007, remake snímku Stopař z roku 1986
 Stopař – český trampský časopis
 Stopař – podcast Českého rozhlasu z léta 2021